Бейн (, ) може означати:

Топонім 
 Бейн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Альпи Верхнього Провансу.
 Бейн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін.

Прізвище 
 Бейн () — прізвище шотландського походження.